Jan van Aartsen (1909-1992) – politico olandese
 Jozias van Aartsen (1947) – politico olandese